Doisy ist der Nachname von:

 Edward Adelbert Doisy (1893–1986), US-amerikanischer Biochemiker und Nobelpreisträger
 Jean Doisy, Autor von Valhardi und erster Mitherausgeber von Spirou (Magazin)

Doisy steht für:

 Château Doisy Daëne, ein Weingut in einem Teil der Appellation d’Origine Contrôlée Barsac in der Weinbauregion Bordeaux
 Château Doisy-Dubroca, ein Weingut in einem Teil der Appellation d’Origine Contrôlée Barsac in der Weinbauregion Bordeaux
 Château Doisy-Védrines, ein Weingut in einem Teil der Appellation d’Origine Contrôlée Barsac in der Weinbauregion Bordeaux